Hrvatski bedem, hrvatska je nadstranačka građanska inicijativa osnovana 2018. godine. Osnovana je "za zaštitu identiteta, tradicije, kulture, vjere, običaja hrvatskog naroda".

Izvori

Vanjske poveznice 
 Hrvatski bedem 

Hrvatske udruge